Olkinuora est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Eino Olkinuora (1915-1941), fondeur finlandais
Juho Olkinuora (né en 1990), gardien de but finlandais au hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois